Venas kan syfta på:
 Venas (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Frankrike 

 Venas, kommun,